Abraham Dudok van Heel (1802-1873), industrieel en mede-grondlegger van Werkspoor.
 Abraham Dudok van Heel (1871-1936), tweede luitenant en ridder in de Militaire Willems-Orde